

Geografia 
 Anet – Un comune francese nel dipartimento dell'Eure-et-Loir, nella regione del Centro-Valle della Loira.
 Cantone di Anet – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Dreux, in Francia
 Castello di Anet – costruito nel 1547-52 da Philibert de l'Orme, presso Anet,  in Normandia

Persone 
 Claude Anet (Jean Schopfer , 1868-1931) –  tennista, scrittore e giornalista francese
 Jean-Baptiste Anet (1666 , o 1676-1755) – musicista francese, allievo di Arcangelo Corelli

Pagine correlate 
 Annette